Мюнтер ():
 Мюнтер, Фридрих (1761—1830) — датский философ, археолог, ориенталист;
 Мюнтер, Бальтазар (1735—1793) — немецкий проповедник и поэт;
 Мюнтер, Габриэль (1877—1962) — немецкая художница-экспрессионистка.